Nedlitz (Gommern), een plaats in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt, in het district Jerichower Land
Nedlitz (Fläming), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt, in het district Anhalt-Bitterfeld